Ни́на Евге́ньевна Ведене́ева () — советский физик, специалист в области кристаллооптики, доктор физико-математических наук (1937). Лауреат Сталинской премии (1952).

Биография

Ранние годы 

Нина Евгеньевна Веденеева родилась 1 декабря 1882 года в Тифлисе, столице Кавказского наместничества, Российская Империя. Мать — Пелагея Ивановна Авдеева, отец — Евгений Львович Веденеев. Сестры: Ольга (1880-?; музыкантша, жила в Японии), Мария (1887—1958. Работала архитектором в Ленинграде). Брат — Борис (1885—1946. Инженер-гидротехник. Академик.)

Личная жизнь 
После окончания гимназии Н. Е. Веденеева уехала учиться архитектуре в Бельгию. Направляясь в Гент, она остановилась в Льеже и там познакомилась со своим будущим мужем Леонидом Ивановичем Сиротинским. Он был студентом Льежского электротехнического института, Н. Е. Веденеева изменила свои планы и поступила в тот же институт. В январе 1902 года её отец был убит и она вернулась домой до весны. После года учёбы Веденеева бросила институт. 28 июля 1903 года в Русской Православной Церкви в Брюсселе она и Сиротинский поженились. Он окончил учёбу и супруги вернулись в родительский дом Сиротинского в Николаеве, где в конце года родился их сын Евгений.

В 1919 году она развелась с мужем, Леонидом Ивановичем Сиротинским, и уехала вместе с Евгенией Ивановной Авраменко в отпуск в Николаев (где жил её сын). Не имея возможности вернуться в Москву из-за наступательной операцией А. Деникина на город, они с Авраменко переехали в родной город Авраменко и нашли работу в женской гимназии в Мелитополе на ближайшие два года.

В 1926 году её сын Евгений, который учился в Московском высшем техническом училище, был арестован и обвинен как враг народа за участие в запрещенной деятельности. После полугода заключения в Соловецком лагере ему запретили жить в любом из крупных городов России и отправили в ссылку в Глазов. Вероятно, именно в этот период в 1927 году Веденеева познакомилась с Софьей Парнок. Ближайшей подругой Парнок в то время была Ольга Николаевна Цубербиллер, коллега Веденеевой. Цубербиллер была математиком и написала учебник, использовавшийся в течение нескольких десятилетий в средних школах СССР. Она помогала Н. Е. Веденеевой в получении учебников, необходимых для получения ученой степени по математике.

В 1932 году она переехала из квартиры, которую делила с Авраменко с 1918 года, к сыну, и примерно в то же время начались её отношения с поэтессой Софьей Парнок. С января 1932 года по август 1933 года Парнок написала Веденеевой тридцать стихотворений в двух циклах. Софья Парнок посвятила ей два цикла стихов — «Большая Медведица» и «Ненужное добро». Стихи представляют собой лирический дневник их романа. Парнок продолжала жить с Цубербиллер, и Веденеева посещала её почти ежедневно до её смерти. Отношения интенсивно развивались. Возможно, это были её первые однополые отношения.

Когда в 1933 году Парнок умерла, у Веденеевой началась депрессия. Путешествуя в одиночку летом 1934 года в Армению, она стремилась восстановиться, но депрессия вернулась в 1936 году, и в начале 1936 года она отправилась в санаторий под Москвой, а затем летом в Судак.

Н. Е. Веденеева умерла в Москве 31 декабря 1955 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище (1 уч. 2 ряд)

Обучение и научные исследования 
В 1907 г. Веденеева поступила на физико-математический факультет Московских высших женских курсов (МВЖК) и окончила их в 1912-13 гг., сдав выпускные экзамены в Московском университете в 1913 г. В 1914 году она начала преподавать и проводить научные исследования на МВЖК, которые с 1918 г. стали называться Вторым Московским государственным университетом (в начале 1930-х были преобразованы в Московский институт тонкой химической технологии). До 1919 года продолжала преподавать химию, затем курсы по вопросам строения атома и радиоактивности и педагогику во Втором МГУ.

Начиная с 1921 года Веденеева и Авраменко преподавали в Московском лесотехническом институте. Там Веденеева преподавала физику, пока в 1925 году не была переведена в Ленинград. Авраменко также была переведена в Ленинград в 1925 году.

В 1930 году Веденеева стала заведующей кафедрой кристаллооптики Всесоюзного института минерального сырья в Москве. В следующем году она также начала проводить научные исследования в Государственном научно-исследовательском и проектном институте редких металлов «Гиредмет». Она провела одно из первых исследований аномальной дисперсии, изучая природу окраски как природных, так и синтетических прозрачных кристаллов. В 1937 году Веденеева защитила докторскую диссертацию по физико-математическим наукам и в 1941 году перешла в Институт геологических наук Академии наук СССР (заведовала отделом оптики). Во время Великой Отечественной войны — заведующая оптическим сектором Комиссии АН СССР по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии. Для использования в полевых условиях она разработала метод спектрофотометрии, который помогал решить проблему цветовой маскировки посредством кристаллографических дефектов. Когда война закончилась, в 1945 году Веденеева стала заведующей лабораторией кристаллооптики Института кристаллографии АН СССР. в том же году она была награждена орденом «Знак Почета».

Исследования Веденеевой продолжились изучением дымчатого кварца. Она рассчитала абсорбцию света и люминесценцию кварца, а также их взаимосвязь с термолюминесцентными свойствами. Она также изучала адсорбцию органических красителей на кристаллах тиазина и нитрата бария, а также на свинце и стронции. Она разработала приборы, которые улучшили методы кристаллооптического исследования, а также методы классификации и диагностики глинистых минералов. В 1952 году Веденеевой была присуждена Сталинская премия третьей степени за разработку нового метода определения минералогического состава глин с помощью красителей, а в 1954 году ей был вручен Орден Ленина

Методы исследования и изобретения Веденеевой нашли широкое применение в геологии как в России, так и за рубежом.

Память 
Поэтесса Софья Парнок посвятила ей два цикла стихов — «Большая Медведица» и «Ненужное добро».

Семья 
 Сын — Сиротинский Евгений Леонидович (1903—1983).
 Брат — академик Веденеев Борис Евгеньевич (1884—1946).

Награды 
 Сталинская премия (1952) — за разработку нового метода определения минералогического состава глин с помощью красителей.
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта».

Сочинения 
 Метод исследования глинистых минералов с помощью красителей [Текст] : (Спектрофотометрич. анализ) / Н. Е. Веденеева, М. Ф. Викулова ; Ин-т кристаллографии Акад. наук СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ВСЕГЕИ. — Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1956. — 95 с. : ил.; 22
 Лабораторные руководства по иммерсионному методу [Текст] / Н. Е. Веденеева; [Предисл.: проф. Н. М. Федоровский]. — Москва ; Ленинград : ОНТИ. Глав. ред. геол.-развед. и геодезич. лит-ры, 1937 (Ленинград : тип. «Кр. печатник»). — Обл., 65, [3] с., 1 вкл. л. граф. : ил., граф.

Примечания

Ссылки 
 Новодевичий некрополь. ВЕДЕНЕЕВА Нина Евгеньевна (1882—1955)
 ВЕДЕНЕЕВА Нина Евгеньевна (1882—1955)
 Реферативный журнал . геология [Abstracts journal: Geology] (in Russian). 9—12. Moskow, Russia: Институт научной информации (Академия наук СССР), ВИНИТИ. 1958. p. 2.
 Записки Всесоюзного минералогического общества [Notes of the All-Union Mineralogical Society] (in Russian). Leningrad, USSR: Императорское Минералогическое Общество. 1955.

Выпускники МИТХТ
Преподаватели МИТХТ
Похороненные на Новодевичьем кладбище